Die First Division 1974/75 war die 36. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 30. November 1974.

Meister wurde Titelverteidiger Omonia Nikosia.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Europacup der Landesmeister und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger. Der Vizemeister qualifizierte sich für den UEFA-Pokal. Absteiger gab es in dieser Saison nicht.

Der Meister spielte in der folgenden Spielzeit nicht mehr in der ersten griechischen Liga. Bei gleicher Punktzahl entschied über die Platzierung nicht mehr der Torquotient, sondern die Tordifferenz.

Vereine 
Aufgrund der Invasion und Besetzung eines Großteils Zyperns durch die türkischen Truppen verlegten Anorthosis Famagusta, Nea Salamis Famagusta, Digenis Akritas Morphou und ASIL Lysi ihre Vereinssitze.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info

1974
Fußballsaison 1974/75